Guérin nebo Guerin může být:
jméno
 svatý Guérin nebo česky svatý Guarin – více různých světců
 Guérin (biskup) – francouzský římskokatolický kněz, johanita, biskup senliský a kancléř francouzských králů
 Guérin z Provence – francouzský šlechtic žijící v 9. století
 Guérin (příjmení) – příjmení často se vyskytující ve Francii

geografické označení
 Guérin (Francie) – vesnice ve Francii
 Guérin (Kanada) – vesnice v kanadské provincii Québec

Související články 
 Guérin-Kouka – město v Togu
 Fontaine-Guérin – vesnice ve Francii
 Gournay-le-Guérin – vesnice ve Francii
 La Garde-Guérin – vesnice ve Francii
 ulice Petra Guérina – ulice v Paříži